La Mort à demi-mot est un roman de l’écrivain Kim Young-ha paru en 1996.

Résumé 

Roman coréen
Roman paru en 1996